— японский геймдизайнер, геймдиректор, сценарист, продюсер и актёр.

Кодзима известен своеобразным авторским подходом к созданию игр; ещё до прихода в игровую индустрию он увлекался литературой и кинематографом и позже рассматривал разработку игр как новую возможность для художественного творчества. Кодзима на протяжении многих лет работал в компании Konami Digital Entertainment, в том числе как руководитель внутренней студии Kojima Productions, и некоторое время был вице-президентом Konami. После разрыва с Konami в 2015 году Кодзима воссоздал и возглавил Kojima Productions уже как независимую студию.

Кодзима наиболее известен как создатель серии игр Metal Gear — разработанные под его руководством игры этой серии выходили на протяжении более чем четверти века, оказав немалое влияние на жанр стелс-игр и индустрию компьютерных игр в целом. Помимо Metal Gear, Кодзима также разработал приключенческие игры Snatcher и Policenauts и также выступал продюсером других игр и серий, в том числе Zone of the Enders, Boktai и Castlevania: Lords of Shadow. Death Stranding стала первой игрой Кодзимы, разработанной вне Konami.

Биография

Ранние годы 
Хидэо Кодзима родился в Токио младшим из трёх детей. Семья Кодзимы часто переезжала с места на место — так, его родители перебрались из Токио в приморский городок Сирасаки, но позже, когда Хидэо было около четырёх лет, осели в регионе Кансай, в Осаке; Кодзима вспоминал, что скучал по дикой природе и морю. В школьные годы никто не присматривал за Кодзимой до возвращения родителей с работы и не забирал его из школы — родители утром вешали ему на шею ключи от дома, чтобы он после уроков мог вернуться домой самостоятельно. По воспоминаниям Кодзимы, он ненавидел эти часы в одиночестве дома, и даже став взрослым, старался избегать таких ситуаций. Он говорил: «Когда я во время путешествий остаюсь в гостинице, едва зайдя в номер, я включаю телевизор, чтобы совладать с чувством одиночества».

Отец Хидэо пережил Вторую мировую войну и бомбардировку Токио — хотя он и не служил в армии или на флоте и не поддерживал само участие Японии в войне, но также сожалел о том, что не смог внести свой вклад в защиту родины. Его рассказы о военных годах произвели огромное впечатление на сына. Хотя отец Хидэо в юности ненавидел американцев как врагов в войне, со временем он страстно полюбил западный кинематограф и передал эту любовь сыну. Каждый вечер Хидэо с семьёй смотрели фильмы, и ему не разрешали идти спать, пока фильм не закончится; когда он стал чуть старше, родители стали давать ему деньги на самостоятельные походы в кино, но только при условии, что, вернувшись домой, он вдумчиво обсудит с ними смысл и режиссуру картины. По словам Кодзимы, самые ранние его воспоминания так или иначе связаны со смертью: он едва не утонул в реке, на него напала бешеная собака, его чуть не сбил поезд, когда он переходил железнодорожные пути. Его отец умер, когда ему было лишь 13 лет.

В детстве Кодзима мечтал стать астронавтом; потом — детективом или полицейским; ещё позже — художником или иллюстратором. От этой мысли его оттолкнул семейный пример — один из его родственников был иллюстратором и часто испытывал финансовые затруднения. Ранняя смерть отца и шаткая финансовая ситуация в семье также повлияли на выбор Кодзимы. В итоге он начал писать короткие рассказы и пытался отправлять их в японские журналы, но всё время получал отказ в публикации. Он сочинял длинные романы — больше 400 страниц, в то время как большинство журналов публиковало повести длиной не больше сотни страниц . После этого он решил заняться съёмкой фильмов вместе со своим другом, у которого имелась 8-миллиметровая камера; он убедил нескольких других друзей снять фильм о зомби, чтобы показать его на ежегодном школьном фестивале. В другой раз Кодзиме и его друзьям удалось убедить родителей дать им денег на четырёхдневную поездку на остров у побережья Японии — Кодзима задумывал снять фильм-робинзонаду о группе школьников, пытающихся выжить на необитаемом острове. Однако вместо съёмок друзья три дня гуляли по острову и купались, а на четвёртый поспешно сняли ленту о зомби по придуманному на ходу сценарию, чтобы не выглядеть обманщиками; впрочем, Кодзима так и не показал отснятый «фильм» родителям. Они также организовали музыкальную поп-группу, но это было «просто хобби». Друзья Кодзимы не разделяли полностью его страсть к кинематографу и творчеству вообще, больше занимаясь учёбой. При жизни отца планировалось, что после школы Кодзима поедет поступать в университет в Токио, но в конечном счёте он остался с матерью в Осаке. В университете Кодзима изучал экономику и в свободное время занимался писательством; в это же время он заинтересовался видеоиграми.

Карьера 
До времён учёбы в университете Кодзима не питал интереса к играм, но его поразила новая для того времени возможность сохранения игр на игровой приставке Famicom: так как игрок мог прервать игровую сессию и вернуться к ней позже, это открывало возможность для гораздо более сложного повествования в играх, чем прежде. На решение Кодзимы оставить учёбу и податься в игровую индустрию повлияли такие игры, как Super Mario Bros. и особенно  (1983) — детективный квест, созданный Юдзи Хории. На четвёртом курсе университета Кодзима заявил однокурсникам и преподавателям, что решил прекратить учёбу и начать заниматься разработкой видеоигр; ему отвечали «остановись, подумай, что ты делаешь!» и называли сумасшедшим. Единственным, кто его поддержал, была мать — она говорила сыну, что тот может заниматься тем, чем пожелает.

В 1986 году Кодзима был принят в компанию Konami на должность дизайнера в подразделении, занимавшемся проектами для домашнего компьютера MSX. Он выбрал именно эту компанию, так как её акции торговались на фондовой бирже, чем в то время не могла похвастаться ни одна другая японская компания в игровой индустрии, даже Nintendo: с точки зрения Кодзимы, это был знак статуса.

Первая игра, над которой работал Кодзима в роли ассистента руководителя разработки — Penguin Adventure. Первый разработанный им проект — Lost Warld (комбинация слов «war» () и «world» ()), был отменён Konami.

Первый выпущенный проект — Metal Gear для MSX 2 (компьютер был популярен в основном в Европе и Японии, поэтому в США игра была издана значительно позже для Nintendo Entertainment System). Metal Gear уникален тем, что явил миру stealth-action, в котором большую часть времени предполагалось не сражаться, а прятаться от противников, а сами вооружённые столкновения были крайне невыгодны игроку.

В 1988 году Кодзима принял участие в разработке Snatcher, приключенческой видеоигры с элементами киберпанка. Игрок олицетворялся с Гиллианом Сидом, жителем мегаполиса Нео-Кобе. По ходу игры он должен был узнать правду о своём прошлом. Несмотря на критику, проект был довольно успешен.

В 1990 году выходит Metal Gear 2: Solid Snake для MSX и только в Японии. Кодзима не стал менять формулу игрового процесса, уделив значительно больше внимания сюжету игры.

В 1992 году выходит ремейк Snatcher для PC Engine, названный Snatcher CD-ROMantic, а в 1994 — Policenauts, приключенческая игра в стиле нуар. В 1996 года оба проекта были портированы на PlayStation.

Долгожданный релиз Metal Gear Solid на PS превращает Кодзиму в звезду игровой индустрии. Этот проект впервые в серии MGS использовал 3D-графику, также он имел серьёзный сюжет и пришёлся по душе большинству игроков.

В начале 2000-х годов Кодзима показал первые кадры Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, прямого продолжения Metal Gear Solid. Благодаря возможностям PlayStation 2 кинематографические вставки игры были весьма реалистичны, так же как графика и анимация. Проект вызвал и негативные отклики, связанные в основном с заменой Солида Снейка (главный герой предыдущих игр) на новичка Райдена, которому достался огромный второй эпизод игры.

До выхода MGS2 Кодзима спродюсировал Zone of the Enders, шутер от третьего лица с аниме-вставками, и уникальный проект для GBA под названием Boktai: The Sun is in Your Hand (главная идея заключалась в наличии сенсора, реагирующего на солнечный свет. Вокруг этого была построена большая часть игрового процесса). А в 2004 году был выпущен ремейк Metal Gear Solid под названием Metal Gear Solid: The Twin Snakes для Nintendo GameCube. Ролики для игры срежиссировал известный азиатский режиссёр Рюхэй Китамура.

Затем Кодзима занялся разработкой Metal Gear Solid 3, шпионского экшена в стиле 1960-х годов. Главным героем здесь был Нейкид Снейк (Биг Босс, Big Boss) — генетический отец Солида Снейка. Позднее Konami издала расширенную версию игры — Metal Gear Solid 3: Subsistence.

Kojima Productions 
1 апреля 2005 года команда Кодзимы получила собственную студию Kojima Productions, которая за десять лет существования в качестве подразделения Konami выпустила ряд игр серии Metal Gear для различных платформ: Metal Gear Solid 3: Subsistence, Metal Gear Acid 2, Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel, Metal Gear Solid: Portable Ops, Lunar Knights, Metal Gear Solid: Peace Walker, Metal Gear Rising: Revengeance, Metal Gear Solid: Snake Eater 3D для платформы Nintendo 3DS и заключительная часть саги о Солиде Снейке — Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots для PlayStation 3.

В конце концов вышла и следующая часть серии — Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, которая совмещает в себе многое из прошлых серии MGS. Игра получила достаточно высокую оценку от игровых критиков.

Единственной игрой, которую студия должна была выпустить не в рамках Metal Gear, могла стать Silent Hills с участием Нормана Ридуса и Гильермо дель Торо.

В определённый момент между Konami и геймдизайнером возник конфликт. Композитор Рика Муранака рассказывала об одной из возможных причин — Хидэо Кодзима получал зарплату в компании, несмотря на продажи игр или какие-либо иные факторы. Игры Metal Gear создавались долго, релизы откладывались, а Кодзима тратил больше ресурсов, чем планировалось изначально. 15 декабря 2015 года Кодзима покинул Konami, а Kojima Productions была расформирована. На следующий же день, 16 декабря, Кодзима совместно с представителями компании Sony Computer Entertainment объявил о воссоздании Kojima Productions уже как независимой студии и намерении разрабатывать совершенно новую игру для игровой приставки PlayStation 4. Игра под названием Death Stranding была анонсирована на выставке E3 2016.

В интервью порталу DTF сказал, что мечтает полететь в космос:

В 2022 году некоторые политики и даже греческий телеканал обвинили Кодзиму в убийстве бывшего премьер-министра Синдзо Абэ из-за внешнего сходства с задержанным преступником. Kojima Productions ответила, что решительно осуждает распространение фейковых новостей и слухов, способствующих клевете. Также Кодзима в своём подкасте Brain Structure заявил, что не участвует в разработке игры Abandoned, несмотря на предположения фанатов. Продавать студию кому-либо он не намерен, невзирая на цены, поскольку хочет быть независимым. Геймдизайнер не станет возвращаться к сериям Metal Gear и Silent Hill, по его словам, люди должны понимать, что «такого не будет». Вместо этого, Кодзима хотел бы заняться созданием фильмов и музыки. Насчёт Death Stranding 2 он сказал, что после пандемии переписал весь сюжет и не хотел больше предсказывать будущее. Из крупных компаний с ним согласилась сотрудничать только Microsoft, потому что ещё один неназванный проект потребовал инфраструктуры, которая раньше не была нужна. Это похоже на космическую программу.

Награды и признание 
Newsweek поместил Кодзиму в топ-10 лучших людей 2002 года. В 2008 году журнал Next-Gen поместил его на седьмое место в списке «Hot 100 Developers 2008». В 2009 году IGN поставил его на шестое место в списке лучших создателей игр всех времён. На MTV Game Awards 2008 Кодзима был удостоен первой награды Lifetime Achievement Award («за жизненные достижения») гейм-дизайнеру, а также был удостоен награды Lifetime Achievement Award на конференции разработчиков игр Game Developers Conference 2009 года. В 2014 году академия National Academy of Video Game Trade Reviewers (NAVGTR) присудила награду Кодзиме за Metal Gear Solid V: Ground Zeroes в категории Game, Franchise Adventure. В декабре 2015 года Кодзима был приглашён принять награду от ежегодной церемонии награждения The Game Awards за Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Однако Konami помешали ему присутствовать на церемонии награждения.

В феврале 2016 года Кодзима получил награду Зала славы AIAS на 19-м ежегодном конкурсе D.I.C.E. Awards. В декабре 2016 года Кодзима смог принять участие в The Game Awards 2016 и получил награду Industry Icon Award («икона индустрии»). 12 октября 2017 года Кодзима получил награду за жизненные достижения на бразильском игровом шоу Brasil Game Show.

Выработанный Кодзимой комплексный подход к созданию видеоигр, заключающийся в сочетании приёмов из двух индустрий — игровой и кинематографической, заслужил уважение. Такие проекты всегда были авторскими «киноиграми». Мамору Осии положительно оценил Death Stranding, по его мнению, игра содержит атмосферу и эмоциональную нагрузку, которые нельзя передать в фильмах. Но это сложно и отнимает много сил и времени: «Если он продолжит так работать — сократит себе жизнь, без шуток».

Дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса, первый раз в 2008 году «за создание Metal Gear, первой игры с полноценным использованием стелса в геймплее, и Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, самой продаваемой игры в жанре стелс для PlayStation 2», второй в 2019 году «как геймдиректор с наибольшим числом подписчиков в Twitter и Instagram».

В 2019 году получил от Кёльнского кинофестиваля  награду «Cologne Creative Award» за внесённый вклад в формирование творчества и аудиовизуального нарратива.

В 2022 году Хидео Кодзима был награждён на 72-й премии Агентства по делам культуры Японии. Он стал вторым человеком, связанным с игровой индустрией, который удостоился данной награды. Члены Агентства по делам культуры Японии отметили работу Хидео Кодзимы над Death Stranding, а также его многолетний подход к созданию игр.

В 2022 году получил премию Anan Award в категории «Культура» за Death Stranding.

В России и Рунете 
Русскоязычная публика удостоила Кодзиму особым отношением, не без доли сарказма закрепив за ним прозвище «гений». Фразы «Кодзима — гений» и «A X BY HIDEO KOJIMA» стали настоящими мемами после выхода Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Поводом для шуток послужило постоянное упоминание и активное выделение имени автора во всех титрах игры, в том числе в начале и конце каждой из 50 сюжетных миссий. После этого Хидэо посетовал на обилие русскоязычных комментариев в своём «Инстаграме», которые он не понимает. В большинстве из них авторы в шуточном стиле отмечают то или иное проявление гениальности сделавшего очередное фото геймдизайнера. Не обошлось без саркастического отождествления с Виктором Цоем и принадлежности к бурятам. Телеканал НТВ назвал его «Стивом Джобсом мира компьютерных игр».

В октябре 2019 года посетил Россию в рамках промокампании, посвящённой выпуску игры Death Stranding. В ходе визита Кодзима посетил выставку «Игромир-2019». Также он дал ряд интервью местным репортёрам и стал гостем передачи «Вечерний Ургант», в которой так ответил на ассоциирующийся с ним мем: «Ну, во-первых, не думаю, что я гений, но раз меня все им называют, наверное, когда-то я им стану. Очень стараюсь быть им». По поводу ожиданий общественности от разработчика и намечающейся игры Кодзима ответил: «Я действительно ощущаю определённое давление, но если нет этого, как сделать что-то хорошее? Мне кажется, что все создатели, артисты чувствуют это напряжение и благодаря этому преодолевают себя». На вопрос о том, кого он сам считает гением, Кодзима ответил: «Вокруг меня много талантливых людей, и мне очень сложно выбрать кого-то одного, они все по-своему гениальны. Особенно те, у кого я учился, вдохновлялся. Тарковский, например. Многие деятели искусства со всего мира повлияли на меня. Это для меня гении».

Работы

Игры

Актёрские роли

Игры

Кино и телевидение

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный блог

Геймдизайнеры Японии
Продюсеры компьютерных игр
Сценаристы компьютерных игр
Сотрудники Konami
Зал Славы Академии интерактивных искусств и наук